Бя́лик — еврейская фамилия.
 Бялик, Борис Аронович (1911—1988) — советский литературовед и критик, сценарист.
 Бялик, Маим (род. 1975) — американская актриса.
 Бялик, Михаил Григорьевич (1929—2022) — советский и российский пианист и музыковед.
 Бялик, Хаим Нахман (1873—1934) — еврейский поэт и прозаик.